Чери Крик има више значења:
 Чери Крик (Колорадо)
 Чери Крик (Њујорк)